est un footballeur japonais décédé en .

Notes et références

Liens externes
 
Japan Football Association
Japan National Football Team Database

Footballeur international japonais
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Naissance à Kobe
Décès en 1976